Teufelsmühle heißen folgende geographische Objekte:
 Teufelsmühle (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Teufelsmühle (Dübener Heide), ehemalige Mühle in Großwig bei Bad Schmiedeberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Teufelsmühle (Ilbeshausen), ehemalige Mühle in Ilbeshausen-Hochwaldhausen, Vogelsbergkreis, Hessen
 Teufelsmühle (Teufelsgrund), Blockhaus im Teufelsgrund (Geiselbach) bei Geiselbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Teufelsmühle (Zittauer Gebirge), ehemalige Mühle bei Oybin, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Teufelsmühle (Lockwitzgrund), ehemalige Brettmühle bei Kreischa, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Fohrenbachmühle (früher auch Teufelsmühle), Mühle in Nöggenschwiel, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Naturgebilde:
 Teufelsmühle (Granatspitzgruppe) (2503 m), kleinerer Gipfel im Stubachtal, Land Salzburg, Österreich
 Teufelsmühle (Schwarzwald) (908,3 m), Berg im Nordschwarzwald bei Loffenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 ein Wasserfall am Schwarzbach bei Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern; siehe Liste der Geotope im Landkreis Rhön-Grabfeld
 ein Wasserfall der Rotmurg im Nordschwarzwald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 ein unterirdischer Abfluss des Funtensees, Berchtesgadener Land, Bayern

Weiteres:
 In der Harmonielehre eine Akkordfolge, siehe Voglerscher Tonkreis

Siehe auch:
 Die Teufelsmühle am Wienerberg
 Große Teufelsmühle, Felsgruppe im Harz